Le  championnat d'Afrique des clubs champions masculin de volley-ball s'est déroulé du 20 au  à Sousse.

Compétition

Premier tour

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale

Classement final 

Le vainqueur est qualifié pour le championnat du monde des clubs 2014.

Récompenses 
 MVP :  Ilyès Karamosli (Espérance sportive de Tunis)
 Meilleur attaquant :  Ahmed Kotb (Al Ahly SC)
 Meilleur contreur :  Ahmed Kadhi (Étoile sportive du Sahel)
 Meilleur serveur :  Ahmed Abdelal (Al Ahly SC)
 Meilleur passeur :  Mehdi Ben Cheikh (Espérance sportive de Tunis)
 Meilleur libero :  Anouer Taouerghi (Club sportif sfaxien)
 Meilleur réceptionneur :  Ilyès Karamosli (Espérance sportive de Tunis)

2014
Compétition de volley-ball en Tunisie
Afrique masculin
Sport à Sousse
Sport en mars 2014